John Beck (acteur), een Amerikaanse acteur
 John Beck (American Football), een Amerikaanse sporter
 John Beck (voetballer), een Engelse voetballer
 John Beck (muziekpedagoog), een Amerikaanse slagwerker